Francesco Cozza ist der Name folgender Personen:

* Francesco Cozza (Maler) (1605–1682), italienischer Maler
 Francesco Cozza (Fußballspieler) (* 1974), italienischer Fußballspieler und -trainer